Bruinkoperemomela
 Geelbuikeremomela
 Grijskoperemomela
 Groenkaperemomela
 Groenrugeremomela
 Karoo-eremomela
 Roesthalseremomela
 Roodkaperemomela
 Salvadori's eremomela
 Somalische eremomela
 Zwarthalseremomela